Vrakholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vrakholmen, Raseborg, Nyland, 
 Vrakholmen, Helsingfors, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar